Tim McGraw – cantante statunitense
Tim McGraw – album dell'omonimo cantante
Tim McGraw – singolo di Taylor Swift